Figueiró pode ser:

 Figueiró - freguesia no concelho de Paços de Ferreira.
 Figueiró da Granja - freguesia no concelho de Fornos de Algodres.
 Figueiró da Serra - freguesia no concelho de Gouveia.
 Figueiró do Campo - freguesia no concelho de Soure.
 Figueiró dos Vinhos - município do distrito de Leiria.
 Figueiró dos Vinhos - freguesia no concelho de Figueiró dos Vinhos.
 Santa Cristina de Figueiró - freguesia no concelho de Amarante.
 Santiago de Figueiró - freguesia no concelho de Amarante.

Você pode ainda estar à procura de Figueira, Figueiredo ou Figueiros.

Desambiguação